Rudolf Bornemann oder Rudolph Bornemann ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bornemann (Münzmeister) (Rudolph Bornemann; 1650–1711), Herzoglich Braunschweig-Lüneburgischer und Kurhannoverscher Münzmeister in Hannover und Zellerfeld
 Rudolf Bornemann (Offizier) (1873–nach 1938), deutscher Hauptmann und Lehrer